Шенгена е най-високият връх в планините Паре и в Усамбара.

Върхът е висок 2463 m. От него се вижда планината Килиманджаро и голяма площ от Танзания.

Върхове